Thèze kan syfta på:
 Thèze, Alpes-de-Haute-Provence
 Thèze, Pyrénées-Atlantiques